Шекспир () — английская фамилия.

Известные носители:

 Шекспир, Джон (1774—1858) — английский ориенталист.
 Шекспир, Дороти (1886—1973) — английская художница.
 Шекспир, Крэйг (род. 1963) — английский футболист и тренер.
 Шекспир, Оливия (1863—1938) — британская писательница, драматург и меценат.
 Шекспир, Уильям (1554—1616) — британский драматург, поэт.
 Шекспир, Фрэнк (род. 1930) — американский гребец.
 Хатауэй-Шекспир, Энн (1555 или 1556—1623) — жена Уильяма Шекспира.

Другое 
 Шекспир — ударный кратер, расположенный на Меркурии.

Примечания